James Avery (zeevaarder) (1825-1898), Amerikaans zeevaarder
 James Avery (muzikant) (1937-2009), Amerikaans-Duits muzikant en componist
 James Avery (acteur) (1945-2013), Amerikaans acteur, bekend van The Fresh Prince of Bel-Air
 James Avery (honkballer) (1984), Canadees honkballer